Stazione di Catanzaro Sala è il soprannome colloquiale di due stazioni ferroviarie di Catanzaro:
 la stazione di Catanzaro delle Ferrovie della Calabria;
 la vecchia stazione di Catanzaro delle Ferrovie dello Stato, soppressa nel 2008.